Samer Saeed (1 de dezembro de 1987) é um futebolista profissional iraquiano, meio-campista, joga no Al-Naft.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Iraque
Futebolistas do Al-Shamal Sports Club
Futebolistas do Al-Sailiya Sports Club
Jogadores da Seleção Iraquiana de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2009